Montcabrier (Lot)
Montcabrier (Tarn)